Ыджыдвож или Ыджидвож ( — большой приток)
 Ыджыдвож — река в Республике Коми, Интинский район, приток реки Нерцета.
 Ыджыдвож — река в Республике Коми, Княжпогостский район, приток реки Лунвож.
 Ыджыдвож — река в Республике Коми, Удорский район, приток реки Симдин.
 Ыджыдвож — река в Пермском крае, Гайнский район, приток реки Чукля.

Примечания